4. ŽNL Koprivničko-križevačka je bila jedina liga osmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2017./18.

4. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 

 Izvori:  
 NS KKŽ, 4. ŽNL

Poveznice  
 1. HNL 2017./18. 
 2. HNL 2017./18. 
 3. HNL 2017./18. 
 4. rang HNL-a 2017./18. 
 5. rang HNL-a 2017./18. 
 6. rang HNL-a 2017./18. 
 7. rang HNL-a 2017./18. 
 Hrvatski nogometni kup 2017./18.

Izvori  
  

 

2017-18
 8